Орнос может означать:

 Орнос — город и муниципалитет в Испании.
  — деревня в Греции, на острове Миконос.